Hatillo (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Hatillo (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente
 Hatillo (natuurgebied), een beschermd natuurgebied - IUCN-categorie V, Beschermd Landschap - in de Dominicaanse Republiek